Kencana (Tanah Sereal), een plaats in Indonesië
Kencana (Bagan Sinembah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing